Le classement mondial de snooker 2009-2010 est le classement mondial des 75 joueurs professionnels les mieux classés pour la saison 2009-2010.

Règlement 
Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2007-2008 et 2008-2009).

Notes et références 

2009-2010
Classements 2009-2010
Classements 2009-2010